Юхъёган:

 Юхъёган (приток Ватинского Ёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Юхъёган (приток Вонтыръёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.